Hans Wirz ist der Name folgender Personen:

* Hans Wirz (Philologe) (1842–1914), Schweizer klassischer Philologe, ein Verwandter von Felix Würtz
 Hans Conrad Wirz (1912–1999), Schweizer Unternehmer, Gründer von Gothaplast in Gotha
 Hans-Jakob Wirz (* 1942), Schweizer Chemiker und Hochschullehrer
 Hansjörg Wirz (* 1943), Schweizer Leichtathlet und Leichtathletikfunktionär